Флаг муниципального образования город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг является, наряду с основным муниципальным символом гербом, официальным символом.

Флаг утверждён 10 сентября 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1509.

Описание 
«Флаг муниципального образования город Лабытнанги представляет собой белое полотнище соотношение ширины к длине 2:3 с голубой полосой, занимающей 1/4 полотнища, вдоль древка. Посередине белой части полотнища изображена светло-оранжевым (золотистым) и жёлтым цветом голова оленя с чёрными глазами, окружённая чёрным контуром; по сторонам от головы и над головой — зелёные контуры семи лиственниц, (соответствующие фигурам герба города Лабытнанги). В верхней части голубой полосы снежинка, соответствующая фигуре из герба города Лабытнанги».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба муниципального образования город Лабытнанги, прошедшего геральдическую экспертизу в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации и внесённого в Государственный геральдический регистр под № 321.

Семь лиственниц («лабытнанги») означают имя города.

Голова жертвенного оленя — к лиственницам ханты приносили жертвоприношения: считалось, что этот образ приносит им удачу.

Снежинка — символ долгих холодов.

Белый цвет говорит о бескрайних северных просторах, а также символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира и взаимного сотрудничества.

Богатства земли природный газ символически изображён голубым цветом.

Голубой цвет в геральдике символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Зелёный цвет символизирует богатую природу. Зелёный цвет также символ надежды, благополучия и здоровья.

Чёрный цвет — цвет мудрости и вечности.

Акция "Флаг Лабытнанги шагает по планете" 
В 2018 году, в год 150-летнего юбилея города Лабытнанги, была запущена общественная инициатива - бессрочная гражданско-патриотическая акция "Флаг Лабытнанги шагает по планете". Стать участником акции может любой желающий. Действие акции: сфотографироваться с флагом Лабытнанги на фоне интересных мест, природных и рукотворных достопримечательностей России и мира и разместить фото в социальных сетях с хештегом #флагЛБТшагаетпопланете.  

Данный проект является победителем конкурса на соискание премии главы Администрации города "Гордость твоя, Лабытнанги!" в номинации "Инициатива года", 2018 год . 

Организатор акции - муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги", учредитель акции - МБУК "ЦБС", центральная библиотека. 

Положение об акции: http://liblbt.yanao.ru/2018/01/16/polozhenie-o-grazhdansko-patrioticheskoj-aktsii-flag-lbt-shagaet-po-planete/.

Страница акции в "ВКонтакте": https://vk.com/club162705543.

Примечания 

Флаг